Art: 
Guernica (quadre), quadre de Pablo Picasso
Guernica (escultura), escultura de René Iché
 Astronomia: (2293) Guernica, asteroide
 Cinema:
 Guernica (pel·lícula de 1950), curtmetratge d'Alain Resnais
 Guernica (pel·lícula de 1978), curtmetratge d'Emir Kusturica
 Geografia: 
Guernica, municipi de Biscaia
Arbre de Guernica, símbol de les llibertats del poble basc que es troba a la població de Guernica
Bombardeig de Guernica, durant la Guerra Civil espanyola
Guernica (Argentina), poble de la província de Buenos Aires